

Muziek 
 Grow (Jeangu Macrooy) (2020), een lied van de Surinaamse zanger Jeangu Macrooy, Eurovisiesongfestival-kandidaat
 Grow (Kubb) (2005), een album van de Britse band Kubb

Film 
 Grow (2013), een Amerikaanse komische, korte televisiefilm van regisseur Jonathan Kesselman
 Grow (2021), een Amerikaanse horrorfilm van regisseur en schrijver Brian Gottlieb

Plaatsen 
 Grow (Texas), een  unincorporated community in King County, Texas, Verenigde Staten
 Grow (Wisconsin), een plaats in  Rusk County, Wisconsin, Verenigde Staten

Organisaties/bedrijven 
 GROW (hulporganisatie), een Australische psychische hulporganisatie 
 Grow Jogos e Brinquedos, een Braziliaanse producent van games en spellen